Система футбольных лиг Англии (), также известная как футбольная пирамида, представляет собой систему взаимосвязанных лиг в мужском футболе в Англии, в которой также участвуют команды из Уэльса и Гернси. Она выстроена по иерархическому принципу с процедурами выбывания и повышения в классе между лигами разных уровней, что даёт теоретическую возможность даже малым региональным клубам с самого низа пирамиды выйти в высший дивизион. На практике это может занять несколько десятилетий; кроме того, существуют ограничения, связанные с требованиями к стадионам для лиг высоких уровней пирамиды. Существует более 140 индивидуальных лиг и более 475 дивизионов.

Количество футбольных клубов в системе варьируется от года к году, но в среднем составляет 15 клубов на одну лигу и более 7000 команд, представляющих почти 5300 клубов.

Ниже 11-го уровня системы официально утверждённой структуры не существует, поэтому данные по уровням с 12 и ниже являются справочными, не точными и неофициальными.

История 
Английская футбольная лига была основана в 1888 году под названием «Футбольная лига Англии» () директором футбольного клуба «Астон Вилла» Уильямом Макгрегором. Из 12 клубов-основателей шесть команд представляли Ланкашир («Блэкберн Роверс», «Бернли», «Болтон Уондерерс», «Аккрингтон Стэнли», «Эвертон», «Престон Норт Энд»), а шесть других — Мидлендс («Астон Вилла», «Дерби Каунти», «Ноттс Каунти», «Сток Сити», «Вест Бромвич Альбион», «Вулверхэмптон Уондерерс»).

Таблица 
Ниже приведена текущая система футбольных лиг Англии.

Уровни 1—11

Уровни 12—21 
Система футбольных лиг чётко определена до 11-го уровня. Всё, что находится и представлено ниже, представляет собой только возможный вариант структуры лиг.

Эволюция структуры общенациональных футбольных лиг Англии 

 Примечания
 1.  В 2016 году переименована в Английскую футбольную лигу.
 2.  С 1979 по 1986 года называлась Альянс-премьер-лигой (англ. Alliance Premier League). С 1986 по 2015 год называлась Футбольной конференцией (англ. Football Conference).
 3.  В сезонах 1889/90, 1890/91 и 1891/92 в качестве альтернативы Футбольной лиге существовала еще одна лига — Футбольный альянс. В 1888—1911 годах существовала также Комбинация.
 4.  До сезона 2015/16 носила название «Национальная конференция».
 5.  До сезона 2015/16 носила название «Северная конференция».
 6.  До сезона 2015/16 носила название «Южная конференция».

Примечания 

Футбол в Англии
Английская Премьер-лига
Английская футбольная лига
Англия